Герцог де Эскалона () — наследственный аристократический титул в Испанском королевстве. Он был создан королём Кастилии Энрике IV 12 декабря 1472 года для своего фаворита Хуана Пачеко, 1-го маркиза де Вильена (1419—1474).

В 1750 году король Испании Фердинанд VI пожаловал звание гранда Испании первого класса, Хуану Пабло Лопесу Пачеко-Осорио, 11-му герцогу Эскалона (1716—1751), и его супруге и племяннице, Марии Ане Лопес Пачеко-и-Альварес де Толедо Португаль (1729—1768).

Название титула происходит от муниципалитета Эскалона, провинция Толедо, Кастилия-Ла-Манча.

Список герцогов 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Ссылки 
 Genealogía de los duques de Escalona
 Duques de Escalona
 http://www.diputaciondelagrandeza.es/guiadetitulo/?b

Герцоги Испании
Графы Испании
Гранды Испании
Герцоги де Эскалона